Gallos puede referirse a:

El plural de gallo, de nombre científico Gallus gallus domesticus.
El nombre común de la planta Serapias cordigera.
El nombre común de la planta Primula elatior.
El nombre común de la planta Papaver rhoeas.